Rebecca de Guarna (fl. 1200) war eine italienische Medizinerin, Chirurgin und Autorin medizinischer Texte. Sie war eine von wenigen bekannten Ärztinnen des Mittelalters. Sie studierte an der Schule von Salerno (lateinisch Schola Medica Salernitana) und gilt als eine der Frauen von Salerno. Zu ihren Schriften gehören De febrius (vom Fieber), De embrione (vom Embryo) und De urinis (vom Urin), in der sie die Diagnose von Krankheiten durch Urinproben beschrieb.
Rebecca de Guarna stammte aus derselben Familie wie Romuald von Salerno, dem Erzbischof von Salerno seit dem Jahr 1153.

Einzelnachweise 

Chirurg
Geboren im 12. Jahrhundert
Gestorben im 13. Jahrhundert
Frau
Mediziner des Mittelalters